Sjirjajevo (oblast Samara), een plaats in de Russische oblast Samara
 Sjirjajevo (oblast Vologda), een plaats in de Russische oblast Vologda
 Sjirjajevo (oblast Voronezj), een plaats in de Russische oblast Voronezj